Hérault heißen folgende geographische Objekte:

 Hérault, südfranzösischer Fluss zum Mittelmeer
 Département Hérault, nach dem Fluss benannte Verwaltungseinheit in Südfrankreich

Herault oder Hérault ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Karl Ludwig Herault de Hautcharmoy (1689–1757), preußischer Infanterie-Generalleutnant, Ritter des Schwarzen Adlerordens und Kommandant von Brieg
 Jean Hérault, Baron von Gourville (1625–1703), französischer Finanzmann und Abenteurer
 Paul-Jean Hérault (1934–2020), französischer Science-Fiction-Autor
 Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759–1794), Politiker während der Französischen Revolution

Siehe auch:
 Ayrault